Убоско је насељено мјесто у општини Љубиње, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. у насељу је живјело 88 становника.

Географија

Историја

Становништво

Презимена 
 Банђур
 Богдановић
 Буквић
 Ђого
 Ђуноза
 Елезовић
 Јањић
 Медан
 Милошевић
 Мичета
 Ћук
 Шкорић

Референце

Види још 

 Општина Љубиње
 Источна Херцеговина

Насељена места у Љубињу
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини